

Notes et références

Note

Références 
 .
 .

078